Le Grand Prix moto de Saint-Marin 2020 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la sixième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de Saint-Marin se déroulera du 11 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à Misano.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement MotoE 

 Tous les pilotes courent sur Energica.

Notes

Liens externes

2020
Sport en Italie en 2020
Sport en septembre 2020
Saint-Marin